Zabriskie Point může být:

 Zabriskie Point – místo v Národním parku Death Valley
 Zabriskie Point (film) – americký film
 Zabriskie Point (album) – soundtrack k filmu